Argun ist
 Argun (Stadt), eine Stadt in Tschetschenien (Russland) 
 Argun (Amur), der rechte Quellfluss des Amur vorwiegend entlang der Grenze Chinas und Russlands 
 Argun (Sunscha), ein Nebenfluss der Sunscha im Kaukasus (Georgien und Russland)
 Argun, die türkische Form des ägyptischen gedoppelten Rohrblattinstruments Arghul